Giovanni Favia – politico italiano
Nunzio Favia – batterista italiano
Favia – genere di coralli della famiglia Faviidae